

Geografia

Austria 
 Roßbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Niemcy 
 Roßbach – dzielnica Braunsbedry
 Roßbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Roßbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Roßbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Zobacz też 
 Rosbach
 Bitwa pod Rossbach